Brightwell peut désigner :

Patronyme

  (né en 1971), footballeur anglais ;
 Ian Brightwell (né en 1968), footballeur anglais ;
 Paul Brightwell (19?-), acteur britannique ;
 Robbie Brightwell (1939-2022), athlète britannique, père de  et de Ian.

Homonymie de patronyme
Homonymie